Bălcăuți ist der Name mehrerer Orte:

 Bălcăuți (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava (Rumänien)
 Bălcăuți (Briceni), Dorf im Rajon Briceni (Republik Moldau)